Международный теннисный турнир в Сиднее (Австралия) — профессиональный теннисный турнир, проводимый в январе в Сиднее (Австралия) на хардовых кортах местного NSW Tennis Centre. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 520 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар; а женский — к премьер-серии WTA с призовым фондом в 700 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 30 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионат Нового Южного Уэльса на открытых кортах имеет долгую историю. Впервые теннисисты выявили лучшего в рамках данного соревнования ещё в 1885 году. С тех пор турнир лишь несколько раз прерывался на короткий срок (последняя подобная пауза произошла в 1986 году, когда из-за изменения сроков проведения Australian Open предшествующий ему сиднейский турнир решено было не проводить).

Большую часть своей истории турнир проводился на кортах White City Stadium и лишь в 2000 году он был перенесён на нынешнее место — в теннисный центр Нового Южного Уэльса, построенный незадолго до этого под нужды сиднейской Олимпиады.

В последние несколько десятилетий женское соревнование имеет очень сильный состав по меркам своего статуса: например игроки входящие в Top30 одиночного рейтинга WTA периодически не попадают здесь в основную сетку и вынуждены играть отборочный турнир. C 2012 года, когда повысил свой статус соседний приз в Брисбене, состав женского соревнования в Сиднее был частично ослаблен.

Финалы турнира в «открытую эру»

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 
 Australian Indoors

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA